Osoby o tym nazwisku:
 Artur Bodziacki – polski judoka
 Ryszard Bodziacki – polski polityk i samorządowiec